

Sigle 
 Africa Orientale Italiana
 AND OR INVERTER  – in elettronica indica i circuiti logici realizzati soltanto con Porte Logiche AND, OR e NOT.
 Art of Illusion
 Associazione Operaia Internazionale
 Automated Optical Inspection  – in elettronica verifica con sistemi automatizzati ottici di una scheda elettronica e dei componenti montati su di essa

Codici 
 AOI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto di Ancona-Falconara (Italia)
 aoi – codice ISO 639-3 della lingua anindilyakwa

Musica 
 Aoi  – uno dei chitarristi dei Gazette

Onomastica
 Aoi  – nome proprio di persona giapponese maschile e femminile

Altro 
 Karin Aoi – personaggio del manga DNA² di Masakazu Katsura
Aoi Rokusho  – personaggio dell'anime Naruto